Albertadromeus – wymarły rodzaj dinozaura, ornitopoda z rodziny Thescelosauridae.

Pozostałości kolejnego dinozaura znaleziono w kanadyjskiej Albercie. Kości spoczywały wśród skał grupy Belly River, formacji Oldman. Datuje się je na kampan. Znalezione kości po raz pierwszy obejmowały pozostałości czaszki nienależącego do Iguanodontia ornitopoda z Belly River, poza tym zachowały się połączenia stawowe. Badacze zwrócili uwagę na podobieństwo do Orodromeus makelai i Oryctodromeus cubicularis, z drugiej strony podając też cechy wyróżniające nowe znalezisko, dotyczące głównie dalszej części kończyny dolnej. W efekcie zaliczyli je do nowego rodzaju, który nazwali Albertadromeus. Nazwę tą utworzyli on nazwy kanadyjskiej prowincji Alberty, gdzie znaleziono skamieniałości, oraz greckiego słowa dromeus oznaczającego biegacza, odnosząc się do natury zwierzęcia. W obrębie rodzaju wyróżnili pojedynczy gatunek Albertadromeus syntarsus. Jego nazwa również wywodzi się z greki, od przedrostka syn oznaczającego połączony i słowa tarsus oznaczającego stęp. Nazwa ta odwołuje się do jednej z autapomorfii taksonu. Zaliczony został on do rodziny Thescelosauridae, definiowanej jako najwęższy klad obejmujący tescelozaura i orodroma, oraz do nowo kreowanej podrodziny Orodrominae, definiowanej jako wszystkie taksony bliższe orodromowi niż tescelozaurowi.

Brown i inni zaprezentowali wraz z opisem rodzaju następujący kladogram (uproszczono):

Przypisy 

Dinozaury Ameryki Północnej
Dinozaury kredy